Eduard Moll ist der Name von

* Eduard Moll (Politiker) (1814–1896), Kaufmann, langjähriges Stadtoberhaupt von Mannheim
 Eduard Moll (Philologe) (1849–1933), Gymnasiallehrer im Reichsland Elsaß-Lothringen